The Iron Claw o Iron Claw può riferirsi a:

La maschera dai denti bianchi (The Iron Claw), serial cinematografico muto del 1916 interpretato da Pearl White
The Iron Claw (serial cinematografico 1941), serial sonoro distribuito dalla Columbia Pictures
Ironclaw, un gioco di ruolo fantasy
Iron Claw (gruppo musicale), una rock band scozzese degli anni settanta.